

Троїца () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Гелешть.

Троїца () — село у Леовському районі.